Антоначчи () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Антоначчи, Анна Катерина (род. 1961) — итальянское сопрано, известная по ролям в операх бельканто и барокко.
 Антоначчи, Бьяджо (род. 1963) — итальянский певец, автор песен.